Brunssum Open — старейший из крупных ежегодных международных турниров по международным шашкам. Проводится с 1978 года в первой половине августа в городе Брюнсюм голландской провинции Лимбург.

Весной 2013 появилась книга об истории турнира "Waarom Brunssum?".

Призеры

Литература 
Martijn van Gortel. Waarom Brunssum? 1e druk 2013. 262 pagina´s. 516 combinaties en veel anekdote

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира 
 Список призёров на сайте турнира

Спорт в Брюнсюме
Соревнования по международным шашкам